Петра може да буде:

 Петра, град у Јордану
 Петра (манастир)
 Петра (име)
 Петра (певачица)
 Петра (Мехединци), Румунија